Мил (, сокр. от  «тысячная доля») — единица измерения расстояния в английской системе мер, равная 0,001 () дюйма. Используется в электронике, а также для измерения диаметра тонкой проволоки, зазоров или толщины тонких листов.

Изначально одна тысячная дюйма в английском языке обозначалась как «тоу» (thou, , для единственного и для множественного числа), что являлось простым сокращением слова «тысячная» (thousandth). Позже в Северной Америке появился вариант мил (mil, множественное число — mils), что поначалу приводило к путанице, так как в то время ровно так же обозначался миллиметр. В XXI веке в США обозначение mil продолжает использоваться и для тысячных долей дюйма, и для миллиметров, прочтение в этих случаях зависит от контекста и отрасли применения, в каждой из которых есть своя предпочитаемая величина.

1 мил =  дюйма = 0,0254 мм = 25,4 мкм.

1 мм ≈ 39,4 мил.

История 
Введение этой единицы приписывают Джозефу Уитворту, который в 1857 году писал:

Применение 
Мил используется в промышленности и инженерном деле, а также в других отраслях, требующих измерения малых величин. В милах измеряются диаметр ниток, толщина слоя краски, толщина хирургических перчаток, различных волокон. Например, большинство пластиковых карт имеют толщину 30 мил (0,76 мм). При измерении толщины листа бумаги или плёнки тысячные доли дюйма называют «точки» (points, pt), что вносит возможность для ещё одной путаницы, так как в типографском деле единица измерения «точка» имеет несколько определений, основные из которых —  дюйма и  дюйма.

В машиностроении в милах измеряют допуски размеров, толщину прокладки или снимаемого слоя металла при точной подгонке, зазоры в свечах зажигания, допустимые отклонения размеров в гидроцилиндрах.

Скорость распространения коррозии в материале измеряют в милах в год.

Десятки 
В машиностроении и метрологии, где мил является основной единицей, десятые доли мила (), или просто «десятки», упоминаются без дополнительного уточнения и широко используются при изготовлении концевых мер длины и измерительных калибров.

При дальнейшем увеличении точности иногда применяются миллионные доли дюйма, не имеющие устоявшегося названия, или осуществляется перевод в микрометры и далее в нанометры и пикометры.

Примечания 

Единицы измерения расстояния
Английская система мер